Niquemiepu - rei de Iamade do  também conhecido como Niquemepa
 Niquemepa de Alalaque - rei de Alalaque do 
 Niquemepa de Ugarite - rei de Ugarite dos séculos